Frankrigs fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Frankrig, og landsholdet bliver administreret af Frankrigs fodboldforbund. Frankrig blev medlem af FIFA i 1904 selv om det franske fodboldforbund først blev stiftet i 1919. Holdet har deltaget i 15 VM- og ni EM-slutspil, og nationalstadionet er Stade de France i Paris.

Holdet har vundet EM 2 gange og VM 2 gange.

Historie 
Frankrig var med til sit første VM i 1934, men fik sit første store resultat da det blev til bronze ved VM i 1958 i Sverige, hvor man også fik turneringens topscorer i skikkelse af Just Fontaine. Det blev senere også til semifinalepladser ved EM i 1960, VM i 1982 og VM i 1986.

Franskmændene vandt sin første titel ved EM i 1984, på hjemmebane, efter finalesejr på 2-0 over Spanien, med Michel Platini og Bruno Bellone som de to målscorere. Samme år blev det også til triumf ved OL i Los Angeles, hvor franskmændene tog titlen efter en ny 2-0 sejr i finalen, denne gang over Brasilien.

Holdets største triumf kom ved VM i 1998 på hjemmebane, hvor holdet tog titlen, efter undervejs at have besejret blandt andet Danmark, Italien og i finalen Brasilien. To år senere vandt man også guld ved EM i Belgien og Holland. I finalen mod Italien var man bagud indtil det sidste minut af dommerens tillægstid, men en scoring af Sylvain Wiltord sendte kampen i forlænget spilletid, hvor David Trezeguet kunne score et såkaldt golden goal, der gav Les Bleus sejren. Det blev også til guldmedaljer ved både Confederations Cup 2001 og 2003, og efter 2001-titlen var man således både regerende, verdens- europa og Confederations Cup-mestre.

Efter skuffelser ved VM i 2002 og EM i 2004 nåede franskmændene, ført an af Zinedine Zidane, finalen ved VM i 2006, som dog blev tabt til Italien efter straffesparkskonkurrence. Ved både EM i 2008 og VM i 2010 blev man slået ud efter gruppespillet.

Ved EM 2016 nåede værtsnationen hele vejen til finalen, hvor mange forventede, at franskmændene ville hente deres 3. EM-guld. Det endte dog med en stor skuffelse, da holdet i finalen tabte 0-1 til Portugal.

Den helt store triumf kom dog 20 år efter, at Frankrig vandt deres første VM i 1998, da franskmændene i 2018 vandt deres 2. VM i historien efter en hæsblæsende finalesejr på 4-2 over Kroatien. Dermed kunne Frankrig igen kalde sig verdensmestre. De tabte til Israel 4-3 i vm 1982

Kvalifikation til VM 2018

Truppen 
truppen til Verdensmesterskab mod  og  den 13 og 17 november 2015

truppen til VM i Rusland i 2018.

Sejre 

 Finalist ved VM i 2006.

Turneringsoversigt

Europamesterskaberne

Verdensmesterskaberne

Olympiske lege

FIFA Confederations Cup

Aktuel trup 
Følgende 23 spillere blev udtaget til UEFA Nations League kampene imod Belgien og Spanien d. 7. og 10. oktober 2021.
Antal kampe og mål er korrekt pr. 10. oktober 2021 efter kampen mod Spanien.

Nylige indkald 
Følgende liste over aktive spillere blev ikke indkaldt til den seneste landskamp, men er blevet indkaldt til en A-landskamp indenfor de seneste 12 måneder.

 

 
 INJ
INJ
INJ
INJ

 INJ = Trak sig på grund af skade
 PRE = Foreløbig trup
 RET = Pensioneret fra landsholdet

Statistik

Flest landskampe 

Opdateret: 29. oktober 2021Kilde: Frankrigs fodboldforbund

Flest landsholdsmål 

Opdateret: 29. oktober 2021Kilde: Frankrigs fodboldforbund

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Frankrigs fodboldforbunds hjemmeside 

 
Fodboldlandshold i Europa
Fodbold i Frankrig